De skeletonwedstrijd voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 14 en 15 februari 2014 op de bobslee, rodel en skeletonbaan Sanki in Rzjanaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Canadees Jon Montgomery die niet deelnam en zijn titel zag worden overgenomen door de Rus Aleksandr Tretjakov.

Tijdschema

Uitslag 

Mannen